

Santos 
Nicolau de Mira (m.342) — ou São Nicolau Taumaturgo, que deu origem à figura do 

Papa Nicolau I — ou São Nicolau I Magno, pontífice romano entre 858 e 867

Nicolau I de Constantinopla — patriarca de Constantinopla do século X, santo pela Igreja Ortodoxa

Nicolau II de Constantinopla — patriarca de Constantinopla do século X, santo pela Igreja Ortodoxa e pela Igreja Católica 

Nicolau Tolentino (1256–1305)

Nicolau II da Rússia — último imperador da Rússia, santo pela Igreja Ortodoxa Russa

Nicolau de Flüe - santo padroeiro da Suíça, canonizado em 1947

Geografia

Brasil 
Rio São Nicolau — no estado do Piauí
São Nicolau (Rio Grande do Sul) — município 
São Nicolau (Aiuaba) — distrito

Cabo Verde 
Ilha de São Nicolau
São Nicolau Tolentino (Santiago) — freguesia do concelho de São Domingos, ilha de Santiago

Grécia 
Ágios Nikolaos — cidade da parte oriental da ilha de Creta

Portugal 
São Nicolau (Mesão Frio)
São Nicolau (Santarém)
São Nicolau (Lisboa)
São Nicolau (Porto)
São Nicolau (Marco de Canaveses)

São Tomé e Princípe 
São Nicolau (São Tomé) — aldeia do distrito de Mé-Zóchi

Suíça 
Sankt Niklaus — comuna do Valais

Bélgica 
 Sint-Niklaas — cidade na Flandres Oriental

Nicolau
Desambiguações de topônimos